Old Town ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Old Town (Alabama)
 Old Town (Arkansas)
 Old Town (Key West), Stadtviertel von Key West, Florida
 Old Town (Georgia)
 Old Town (Illinois), im Saline County
 Old Town (Indiana)
 Old Town (Iowa)
 Old Town (Kalifornien)
 Old Town (Maine)
 Old Town (Maryland)
 Old Town (Missouri)
 Old Town (New Mexico)
 Old Town (North Carolina)
 Old Town (Oregon)
 Old Town (Washington)

Sonstiges:
 Old Town (Kanuhersteller)
 Old Town Records

Siehe auch:
 Oldtown
 Old Town Township
 A Hot Time in the Old Town Tonight